Toponímia:
 Ripley (Illinois)
 Ripley (Maine)
 Ripley (Mississipí)
 Ripley (Nova York)
 Ripley (Ohio)
 Ripley (Oklahoma)
 Ripley (Tennessee)
 Ripley (Virgínia de l'Oest)
 Fort Ripley, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Lake Ripley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Old Ripley, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Miscel·lània: Martha Ripley